Bredskär kan syfta på:

Finland 

 Bredskär, Karleby, Österbotten, 
 Bredskär, Iniö, Åboland,  (15 ha)
 Bredskär, Houtskär, Åboland,  (3 ha)
 Bredskär (vid Västerön, Korpo), Åboland,  (19 ha)
 Bredskär (vid Österskär, Korpo), Åboland,  (17 ha)
 Bredskär, Kimitoön, Åboland,  (7 ha)
 Bredskär, Borgå, Nyland,  (3 ha)

Åland 

 Bakskär (Saltvik, Åland),  (64 ha)
 Bredskär (norr Överö, Föglö, Åland),  (56 ha)
 Bredskär och Haren,  (16 ha)
 Bredskär (Kökar, Åland),  (7 ha)
 Bredskär, del av Rönnskär (sydöst Ramsö, Föglö, Åland),  (9 ha)
 Bredskär (öster Mjödö, Föglö, Åland),  (9 ha)
 Bredskär (Fiskö, Brändö, Åland),  (11 ha)
 Bredskär (Hullberga, Brändö, Åland),  (13 ha)
 Bredskär (Geta, Åland),  (22 ha)

Sverige 

 Bredskär, Umeå kommun,

Se även
Bredskäret
Bredskären
Brudskären

Robotskapade Finlandförgreningar